Bande dessinée
La Bande à Bédé
Hello Bédé
Élie Bédé des Fougerais
Jean Bedé de la Gourmandière

Toponymie 
 Bédé, commune de République centrafricaine.